The A-Team (televisieserie), een bekende televisieserie uit de jaren tachtig
The A-Team (film), een Amerikaanse speelfilm van Joe Carnahan
The A Team (lied), een nummer van de Britse singer-songwriter Ed Sheeran
The A-Team (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
The Nashville A-Team, een bijnaam, gegeven aan een groep sessiemuzikanten uit Nashville, Tennessee